Медяково — название населённых пунктов в России:

 Медяково — село в Боготольском районе Красноярского края.
 Медяково — село в Купинском районе Новосибирской области.